A topológia a matematikában és a számítástechnikában előforduló fogalom; elnevezése a görög τόπος („hely”) és λόγος („tudomány”) szavak összetételéből származik.

 A topológia a matematika egyik ága; a halmazoknak a folytonos leképezések hatására nem változó tulajdonságait vizsgálja. 
 Ugyancsak topológiának nevezzük egy topologikus térben a nyílt halmazok összességét.
 A számítógép-hálózatok elméletében a hálózati topológia írja le az adott hálózathoz tartozó csomópontok közötti kapcsolatokat.